A toluilsav a metil-benzoesav triviális neve. Három izomerje van:
o-toluilsav
m-toluilsav
p-toluilsav